Un astéroïde troyen de Neptune est un astéroïde dont l'orbite héliocentrique est en résonance de moyen mouvement 1:1 avec celle de Neptune, et qui est situé aux alentours d'un point stable de Lagrange (L ou L) du couple Soleil-Neptune, c'est-à-dire qu'ils sont situés à 60° en avance ou en retard sur Neptune. Les troyens de Neptune sont nommés d'après des Amazones, femmes guerrières qui prirent part à la guerre de Troie dans la mythologie grecque.

Liste 
Au , le Centre des planètes mineures recense  de Neptune : 28 autour du point L et 4 autour du point L.

 fut un temps classé comme troyen au point  mais a été par la suite retiré de la liste.

Objets contestés 

La nature troyenne de  est contestée notamment par Nesvorn et Dones (2002) ainsi que par Guan  (2012).

Les astronomes ont d'abord cru que  et  étaient des troyens, avant de se raviser.

 est en train de passer de la position L4 à L5 en passant par L3.

Notes et références

Articles connexes 
 Planète mineure
 Groupe de planètes mineures
 Troyen (astronomie)